Сезон 1993/94 Чешской экстралиги — 1-й чемпионат Чешской экстралиги, высшей профессиональной хоккейной лиги Чехии. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Оломоуц», обыгравший в финале плей-офф «Пардубице».

Формат 
В первом сезоне Чешской экстралиги приняло участие 12 команд. На 1-м этапе был проведён 4-круговой турнир, по итогам которого 8 команд вышли в плей-офф, а команды, занявшие места с 9-го по 12-е играли между собой за право остаться в экстралиге на следующий сезон. Все серии плей-офф игрались до 3-х побед, кроме матчей за бронзовые медали. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Оломоуц», обыгравший в финале плей-офф «Пардубице». Бронзовым призёром стал победитель 1-го этапа «Кладно».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Кладно — Хемопетрол Литвинов — 3:1 (4:5, 3:2, 4:1, 7:2)

Ческе-Будеёвице — Оломоуц — 0:3 (1:3, 2:5, 2:4)

Витковице — Пардубице — 2:3 (5:4, 2:5, 1:2 Б, 5:4 ОТ, 1:3)

Злин — Спарта Прага — 0:3 (2:3, 3:5, 0:10)

Полуфиналы 
Кладно — Оломоуц — 2:3 (4:1, 4:1, 4:5, 3:6, 5:6 Б)

Спарта Прага — Пардубице — 0:3 (2:3 Б, 0:1, 1:2 Б)

Финал 
Пардубице — Оломоуц — 1:3 (3:2 Б, 1:2 Б, 2:5, 1:2)

За 3-е место 
Кладно — Спарта Прага — 2:0 (9:3, 7:5)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Петр Каньковски (Злин) — 29 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Павел Цагаш, Ладислав Блажек

Защитники

Алеш Флашар, Йозеф Ржезничек, Яромир Латал, Петр Тейкл, Иржи Кунтош, Иво Грстка, Томаш Брейник, Ян Вавречка, Рихард Браун

Нападающие

Иржи Допита, Мартин Сметак, Михал Славик, Игор Чикл, Михал Конечны, Павел Ногел, Зденек Айхенманн, Мирослав Халанек, Милан Навратил, Алеш Павлик, Михал Черны, Радек Хаман

Тренер — Йозеф Аугуста

Переходный турнир 
Перед началом переходного турнира в Экстралиге были проведены серии матчей между командами, занявшими места с 9-го по 12-е.

Шкода Пльзень — Йиндржихув-Градец — 3:1 (5:1, 4:3 ОТ, 0:1, 3:2 Б)

Дукла Йиглава — Градец-Кралове — 3:1 (6:3, 3:1, 1:3, 7:4)

В переходном турнире приняли две худшие команды экстралиги и две лучшие команды первой лиги. 

Команды, занявшие 1-2 места в переходном турнире, получали право играть в экстралиге сезона 1994/95.

Ссылки 
 Сезон 1993/94 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
1993 год в хоккее
1994 год в хоккее